Manceau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Manceau (auch Alexandre-Damien Manceau; 1817–1865), französischer Kupferstecher und Geliebter von George Sand
 Jean-Louis Manceau, französischer Regisseur und Schauspieler
 Vincent Manceau (* 1989), französischer Fußballspieler (SCO Angers)